Nocedo puede hacer referencia a:

Divisiones administrativas

En España 
 :
 :
 Nocedo, localidad del municipio de Valle de Sedano.
 :
 Nocedo de Gordón, localidad del municipio de La Pola de Gordón.
 Nocedo de Curueño, localidad del municipio de Valdepielago.
 :
 :
 Nocedo, localidad del municipio de Quiroga.
 :
 Nocedo, localidad del municipio de Os Blancos.
 Nocedo do Val, localidad del municipio de Castrelo do Val.
 :
 Nocedo, lugar de la parroquia de Moro, en el concejo de Ribadesella.

Botánica
 el nombre común de la planta '''''Juglans regia